Гайстер — лелека білий, птах родини лелекових, ряду лелекоподібних.

Прізвище 
 Лоренц Гайстер — німецький ботанік, професор ботаніки, анатом, лікар, хірург, доктор медичних наук, професор теоретичної медицини, професор анатомії та хірургії, засновник німецької хірургії.

Примітки